Kim Clijsters, detentrice del titolo, conquista il suo secondo US Open consecutivo battendo in finale la russa Vera Zvonarëva con il netto risultato di 6-2 6-1.

Teste di serie

 Caroline Wozniacki (semifinale)
 Kim Clijsters (campionessa)
 Venus Williams (semifinale)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Samantha Stosur (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva  (finale)
 Li Na (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritirata)
 Svetlana Kuznecova (quarto turno)
 Elena Dement'eva (quarto turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Marija Šarapova (quarto turno)
 Yanina Wickmayer (quarto turno)
 Shahar Peer (quarto turno)

 Nadia Petrova (primo turno) 
 Aravane Rezaï (secondo turno) 
 Flavia Pennetta (terzo turno) 
 Anastasija Pavljučenkova (quarto turno) 
 Zheng Jie (secondo turno) 
 María José Martínez Sánchez (secondo turno) 
 Marija Kirilenko (terzo turno) 
 Daniela Hantuchová (terzo turno) 
 Alexandra Dulgheru (terzo turno) 
 Lucie Šafářová (primo turno) 
 Petra Kvitová (terzo turno) 
 Alisa Klejbanova (secondo turno) 
 Al'ona Bondarenko (terzo turno) 
 Jaroslava Švedova (primo turno) 
 Kaia Kanepi (quarti di finale) 
 Cvetana Pironkova (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Beatrice Capra
  Sophie Ferguson
  Chelsey Gullickson
  Jamie Hampton
  Christina McHale
  Virginie Razzano
  Shelby Rogers
  Coco Vandeweghe

Giocatrici che sono passate dalle qualificazioni

Giocatrici qualificate 
  Akgul Amanmuradova
  Maria Elena Camerin
  Lourdes Domínguez Lino
  Irina Falconi
  Zuzana Kučová
  Michelle Larcher de Brito
  Nuria Llagostera Vives
  Mirjana Lučić
  Rebecca Marino
  Mandy Minella
  Sania Mirza
  Monica Niculescu
  Zuzana Ondrášková
  Tamira Paszek
  Sally Peers
  Ol'ga Savčuk

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2010